Соревнования в беге на 100 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 3 августа.

Призёры

Финал 

WL — лидер мирового сезона, NR — национальный рекорд, PB — личный рекорд.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997
Бег на 100 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике